Ранчо де Мигел има више значења:

 Ранчо де Мигел (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчо де Мигел (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику